Salerno ima više značenja:
 Salerno
 Salerno (Pavija)